Антополь () — село на Украине, находится в Томашпольском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523983002. Население по переписи 2001 года составляет 475 человек. Почтовый индекс — 24249. Телефонный код — 8 — 04348.
Занимает площадь 1,216 км².

Адрес местного совета 
24248, Винницкая область, Томашпольский р-н, с. Марковка, ул. Школьная, 80

История 
Назван в честь Антония Станислава Святополка-Четвертинского — польского государственного деятеля, владельца имения Антополь.

Религия 
В селе действует Крестовоздвиженский храм Томашпольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Достопримечательности 
Дворец Антония Яна Непомуцена Святополк-Четвертинского, нач. 19 в., классицизм (на данный момент психбольница).

Примечания

Ссылки 
 Антополь на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Томашпольского района